Purwawinangun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Purwawinangun, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Purwawinangun, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar